El término Océano u Oceano puede referirse a:

 Océano, la superficie de la Tierra cubierta por el agua.
 Océano, un Titán de la mitología griega.
 Oceano, una banda estadounidense de Deathcore proveniente de Chicago.
 Océano, un álbum de Danna Paola.
 Océano, un álbum de Pablo Ruiz, lanzado en 1989.
 Océano, una canción de Pablo Ruiz.
 Oceano, un lugar designado por el censo en el estado estadounidense de California.
 Océanos, una película francesa en la categoría de película documental.
Océano Uno, un grupo editorial.